"Beccaria" pode ser:
 Beccaria, marquês
 Montù Beccaria, comuna italiana da Lombardia
 8935 Beccaria, asteroide
 Giovanni Battista Beccaria, físico

Desambiguações de topônimos